A nemzeti bank valamely állam központi bankja, általában jegybankja is.

 Magyar Nemzeti Bank (a magyar köznyelvben gyakran Nemzeti Bank)
 Holland Nemzeti Bank
 Osztrák Nemzeti Bank
 Szlovák Nemzeti Bank